Флаг муниципального образования Корено́вское городское поселение Кореновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3912.

Описание 
«Прямоугольное малиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Кореновского городского поселения, в зелёном, белом и жёлтом цветах».

Неофициальное описание флага гласит: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по диагоналям на четыре равные части: зелёные (вверху и внизу) и малиновые. По линиям деления — два вписанных копья с белыми древками, жёлтыми наконечниками и свисающими с них вниз жёлтыми кистями на шнурах. Поверх всего — внизу, отворённая вверх жёлтая подкова с вырастающим из неё жёлтым пшеничным колосом».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности городского поселения.

Город Кореновск, центр одноимённого района Краснодарского края, бывший Коренивский курень, один из 38 бывших запорожских куреней, прибывших на Кубань в 1792—1793 годах из Приднестровья в составе Черноморского казачьего войска. В 1961 году станица Кореновская преобразована в город Кореновск.

Жёлтая подкова, белые копья с жёлтыми наконечниками и кистями на шнурах аллегорически отражают ратные заслуги казаков при освоении кубанской земли.

Малиновый цвет полотнища символически указывает на запорожских казаков, потомками которых, являются многие жители Кореновска. Малиновый цвет (пурпур) символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность, духовность. Это цвет достоинства, славы, почёта и величия.

Зелёный цвет символизирует вечность бытия, здоровье, жизненный рост, окружающую природу.

Жёлтый колос аллегорически отражает основной вид деятельности кореновцев — это выращивание зерновых и сельскохозяйственная переработка. Жёлтый цвет (золото) символизирует урожай, достаток, стабильность, уважение.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением подков
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением копья